KKR est un sigle qui peut désigner :
 KKR (précédemment Kohlberg Kravis Roberts & Co.), un fonds d'investissement américain.

Voir aussi 
 KKR Tower (où KKR signifie Kompleks Kerja Raya), un gratte-ciel de 175 mètres de hauteur à Kuala Lumpur en Malaisie